A Taça Nacional de São Tomé e Príncipe de 2016 foi a 28ª edição do torneio nacional de futebol. Foi organizada pela Federação Santomense de Futebol e contou com 38 times na disputa. A equipa do UDRA de Angolares sagrou-se campeã.

Sistema de Disputa
A competição é disputada em sistema eliminatório em duas chaves, com o vencedor da Ilha de São Tomé enfrentado o vencedor da Ilha do Príncipe na final. Nesta edição, participaram 32 clubes na fase inicial da Ilha de São Tomé. No Príncipe, 6 clubes disputaram a chave.

Premiação

Ver Também
Campeonato Santomense de 2016

Taça Nacional de São Tomé e Príncipe